Die ADAC Formel Masters 2014 war die siebte und letzte Saison der ADAC Formel Masters. Es wurden acht Rennwochenenden mit je drei Rennen ausgetragen. Die Saison begann am 26. April in Oschersleben und endete am 5. Oktober in Hockenheim. Der Däne Mikkel Jensen gewann den Meistertitel.

Teams und Fahrer

Rennkalender

Wertung

Punktesystem

Fahrerwertung 

Motorsportsaison 2014